Världsmästerskapet i rugby 1987 spelades mellan 22 maj och 20 juni 1987 i Nya Zeeland och Australien. Nya Zeeland blev världsmästare.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final 

1987 i Nya Zeeland
1987 i Australien
Rugby
Sportåret 1987
Sportevenemang i Nya Zeeland
Sportevenemang i Australien